Esistono più comuni francesi con questo nome

Sermaise – Maine e Loira
Sermaise – Essonne